Sofia Karlsson (Centrumpartij), Zweeds politica voor de Centrumpartij (Centerpartiet).
Sofia Karlsson (Feministiskt initiativ), Zweeds politica voor het Feministiskt initiativ.
Sofia Karlsson (muzikant), Zweeds folkmuzikant.
Sofia Karlsson (voetbalster), Zweeds voetbalster voor Kopparbergs/Göteborg FC.
Sofia Karlsson (oriëntatieloopster), Zweeds oriëntatieloopster